SEC steht als Abkürzung für:
 Saudi Electricity Company, saudi-arabischer Energieversorger
 Scottish Event Campus, Gesamtanlage um das Scottish Exhibition and Conference Centre
 SEC, Verkaufsbezeichnung des Coupés der Mercedes-Benz Baureihe 126#C 126
 Size-Exclusion-Chromatography, englische Bezeichnung der Größenausschluss-Chromatographie
 Société européenne de culture, europäische Kulturvereinigung, Venedig
 Southeastern Conference, US-amerikanische Collegesport-Vereinigung
 Space Environment Center, alter Name des NOAA-Weltraumwetterprognosezentrums
 Speedway European Championship, siehe Speedway-Europameisterschaft

 Studia Etymologica Cracoviensia, polnische Fachzeitschrift für Etymologie
 United States Securities and Exchange Commission, Börsenaufsichtsbehörde
 Security Engineering Process Group (SEC) im Automotive SPICE® for Cybersecurity Process Reference and Assessment Model 

Sec steht für:
 Selenocystein, Aminosäure

sec steht für:
 sec, ein französischer Geschmacksangabe (Wein)#Schaumwein
 Sekans, eine trigonometrische Funktion
 Sekunde im umgangssprachlichen Deutsch oder Englisch
 den Eintrag einer kanadischen Sprachfamilie in der Überblicksliste der ISO-639-3-Codes#S

Siehe auch:
 SE-C
 sec-
 Seč
 Seck (Begriffsklärung)
 SEK

Abkürzung